de Knyff ist der Familienname folgender Personen:

 Gaétan de Knyff (1871–1933), belgischer Automobilrennfahrer 
 René de Knyff (1865–1954), französischer Automobilrennfahrer und Sportfunktionär